Elise Mertens (ur. 17 listopada 1995 w Leuven) – belgijska tenisistka, triumfatorka US Open 2019, Australian Open 2021 i Wimbledonu 2021 w grze podwójnej, liderka rankingu WTA deblistek.

Kariera tenisowa 
W ciągu swojej kariery wygrała sześć turniejów singlowych i czternaście deblowych rangi WTA Tour. 26 listopada 2018 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym – 12. pozycję, natomiast 10 maja 2021 została liderką rankingu w deblu.

W 2015 roku Belgijka osiągnęła finał gry podwójnej w Tajpej. W kolejnym sezonie triumfowała w rozgrywkach deblowych w Auckland oraz w Limoges.

W sezonie 2017 Mertens zdobyła tytuł singlowy w Hobart i została finalistką w Stambule. Spośród deblowych finałów w Stambule, Bukareszcie i Kantonu zwyciężyła tylko w ostatnich zawodach.

W styczniu 2018 wygrała turniej w Hobart – zarówno w singlu, broniąc tytułu sprzed roku, jak i w deblu. Podczas Australian Open 2018 osiągnęła półfinał, pokonując w zawodach między innymi Elinę Switolinę. W tym samym roku triumfowała w grze pojedynczej w Lugano i Rabacie, a w podwójnej – Lugano, Rosmalen i Wuhanie, natomiast w Birmingham i Cincinnati przegrała w finale.

W 2019 roku zwyciężyła w rozgrywkach singlowych w Dosze, pokonując w finale Simonę Halep. W grze podwójnej zanotowała triumfy w Indian Wells, Miami i na US Open, w Wuhanie zaś osiągnęła finał.

W sierpniu 2020 przegrała w meczu mistrzowskim zawodów w Pradze z Halep wynikiem 2:6, 5:7. W październiku zwyciężyła w zawodach deblowych w Ostrawie, natomiast miesiąc później przegrała z Aryną Sabalenką w finale singla w Linzu.

W lutym 2021 zwyciężyła w zawodach WTA 500 w Melbourne. W finale pokonała Kaię Kanepi 6:4, 6:1. Razem z Sabalenką triumfowała w zawodach gry podwójnej na Australian Open. W meczu mistrzowskim pokonały Barborę Krejčíkovą i Kateřinę Siniakovą wynikiem 6:2, 6:3. W Stambule przegrała w finale singla z Soraną Cîrsteą 1:6, 6:7(3), a w finale debla razem z Wieroniką Kudiermietową pokonały 6:1, 6:1 Nao Hibino i Makoto Ninomiyę. Wspólnie z Hsieh Su-wei zwyciężyły w zawodach deblowych na kortach Wimbledonu. W finale wygrały 3:6, 7:5, 9:7 z Wieroniką Kudiermietową i Jeleną Wiesniną. Następnie triumfowały razem w turnieju w Indian Wells, a w kończących sezon zawodach WTA Finals w Guadalajarze osiągnęły finał, przegrywając w nim z Krejčíkovą i Siniakovą.

Zmagania w sezonie 2022 Mertens rozpoczęła od występów w parze z Kudiermietową. Zawodniczki zanotowały półfinał Australian Open, a następnie wygrały rozgrywki w Dubaju oraz zostały finalistkami zawodów organizowanych w Dosze i Miami. Kolejny finał osiągnęły w czerwcu w ’s-Hertogenbosch. W następnym tygodniu razem z Zhang Shuai awansowały do finału w Birmingham. Podczas wielkoszlemowego Wimbledonu również zanotowały finał, w którym przegrały 2:6, 4:6 z Barborą Krejčíkovą i Kateřiną Siniakovą.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Elise Mertens nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 11 (7–4)

Gra podwójna 27 (16–11)

Finały turniejów WTA 125K series

Gra podwójna 2 (1–1)

Występy w Turnieju Mistrzyń

W grze pojedynczej

W grze podwójnej

Występy w Turnieju WTA Elite Trophy

W grze pojedynczej

Historia występów w turniejach WTA

W grze pojedynczej

W grze podwójnej

Finały turniejów ITF

Gra pojedyncza 13 (11–2)

Gra podwójna 23 (13–10)

Występy w igrzyskach olimpijskich

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Uwagi

Bibliografia 

Belgijskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Leuven
Triumfatorki Australian Open
Triumfatorki Wimbledonu
Triumfatorki US Open
Urodzeni w 1995
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Liderki rankingu deblowego WTA